Янинската епархия (, катаревуса Ἱερᾶ Μητροπόλις Ἰωαννίνων) е епархия на Вселенската патриаршия, управлявана от Църквата на Гърция, със седалище в епирския град Янина (Йоанина). Начело на епархията от 2014 година е митрополит Максим.

Предстоятели

Бележки